Gary Takes a Bath es el episodio es el número. 13b de la segunda temporada (Episodio 33b). En el episodio Bob intenta bañar a Gary pero termina todo mal.

Sinopsis 
Bob Esponja escucha el reloj que él colocó para que Gary se bañara. Gary se esconde porque no se quiere ir a bañar, Bob intenta todo como: tirarle una pelota en la bañera solo que era a prueba de agua. Se pone una bomba y dice: Gary sálvame, sólo tienes que ir a bañarte pero Gary no hace nada y Bob explota. También Bob Esponja tomó toda el agua y trató de bañar a Gary. Gary se esconde en un árbol y casi cae al lodo, solo que Bob cae y él al final se baña.

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Señor Cangrejo (aparece cuando Bob le dice a Gary que le dará 100 dólares si se sube a la bañera y entonces aparece con la bañera como bote y llevándose el dinero).
 Gary

Trivia 
 
 Es el segundo episodio corto.
 Es la primera vez que Gary se sube a un árbol.
 Este episodio fue censurado en varios países, debido a la escena en la que Bob le dice a Gary: "Ahora entrare a tu mente con mensajes subliminales". Porque después de las escenas del baño, se ve el rostro de una chica con una risa perturbadora.

Referencias 
Ver Artículo

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2003